Њу Хоуп има више значења:
 Њу Хоуп (Вирџинија)
 Њу Хоуп (Кентаки)
 Њу Хоуп (Мисисипи)
 Њу Хоуп (Орегон)
 Њу Хоуп (Алабама)
 Њу Хоуп (Тексас)
 Њу Хоуп (Минесота)
 Њу Хоуп (Пенсилванија)
 Њу Хоуп (Тенеси)